Niemcy:
 Buddenhagen – dzielnica Meyenburga
 Buddenhagen – dzielnica Sassnitz
 Buddenhagen – dzielnica Wolgastu

Osoby:
 Hermann Buddenhagen – niemiecki nauczyciel